Circuito pode se referir a:
 Circuito digital
 Circuito elétrico
 Circuito eletrônico
 Curto-circuito em elétrica
 Curto Circuito, programa de TV.
 Circuito (divisão administrativa)
 Treinamento em circuito

Outros artigos
 Autódromo, também conhecido como circuito de corrida.

Desambiguação